|-
| 23501 - ||  || 12 februarie 1992 ||  || , 
|-
| 23502 - ||  || 25 februarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23503 - ||  || 29 februarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23504 Haneda || 1992 EX || 7 martie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 23505 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 23506 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 23507 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 23508 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 23509 - ||  || 30 aprilie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23510 ||  || 4 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 23511 ||  || 4 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 23512 ||  || 6 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 23513 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 23514 Schneider || 1992 RU || 2 septembrie 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 23515 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23516 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23517 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23518 ||  || 20 septembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 23519 - ||  || 23 septembrie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 23520 Ludwigbechstein ||  || 23 septembrie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 23521 - ||  || 21 octombrie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 23522 ||  || 18 noiembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 23523 || 1993 AQ || 13 ianuarie 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 23524 - ||  || 23 ianuarie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 23525 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 23526 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 23527 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 23528 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 23529 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 23530 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 23531 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 23532 - ||  || 14 mai 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23533 - ||  || 15 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 23534 - ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 23535 - ||  || 20 august 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23536 - ||  || 20 august 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23537 - ||  || 17 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23538 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23539 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23540 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23541 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23542 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23543 - || 1993 UK || 16 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 23544 - || 1993 XW || 11 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23545 - || 1994 AC || 2 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23546 - ||  || 8 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23547 Tognelli || 1994 DG || 17 februarie 1994 ||  || , 
|-
| 23548 - ||  || 11 martie 1994 || Palomar || 
|-
| 23549 Epicles ||  || 9 martie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 23550 - ||  || 11 aprilie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 23551 - ||  || 11 aprilie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 23552 - || 1994 NB || 3 iulie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 23553 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23554 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23555 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23556 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23557 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23558 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23559 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23560 - ||  || 12 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23561 - ||  || 1 septembrie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 23562 - ||  || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 23563 - ||  || 28 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23564 - ||  || 6 noiembrie 1994 ||  || 
|-
| 23565 - || 1994 WB || 23 noiembrie 1994 ||  || 
|-
| 23566 - ||  || 27 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23567 - || 1994 YG || 21 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23568 - || 1994 YU || 28 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23569 - ||  || 28 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23570 - || 1995 AA || 1 ianuarie 1995 ||  || 
|-
| 23571 Zuaboni || 1995 AB || 1 ianuarie 1995 ||  || , 
|-
| 23572 - ||  || 10 ianuarie 1995 ||  || 
|-
| 23573 - || 1995 BG || 23 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23574 - || 1995 BX || 25 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23575 - ||  || 30 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23576 - ||  || 21 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23577 - ||  || 24 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23578 Baedeker ||  || 22 februarie 1995 ||  || F. Börngen
|-
| 23579 - ||  || 2 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23580 - ||  || 22 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23581 - ||  || 22 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23582 - ||  || 31 august 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23583 Křivský ||  || 22 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 23584 - ||  || 20 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23585 ||  || 28 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 23586 - ||  || 13 octombrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 23587 Abukumado ||  || 2 octombrie 1995 ||  || T. Seki
|-
| 23588 - ||  || 20 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23589 - ||  || 23 octombrie 1995 ||  || , 
|-
| 23590 - ||  || 21 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23591 - ||  || 26 octombrie 1995 ||  || , 
|-
| 23592 ||  || 27 octombrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 23593 - || 1995 VJ || 2 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23594 ||  || 13 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 23595 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23596 - || 1995 WQ || 17 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23597 - ||  || 24 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23598 - ||  || 16 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23599 - || 1995 XV || 12 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23600 - ||  || 15 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-